Buß steht für:

 Bousse (Moselle), deutsch Buß, eine Gemeinde im Département Moselle in Lothringen
 Bous (Saar), 1935–1946 Buß (Saar), Gemeinde im Landkreis Saarlouis, Saarland

Buß ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Buß (* 1947), deutscher evangelischer Theologe
 Christian Buß (* 1968), deutscher Journalist und Kritiker
 Claudia Buß (* 1978), deutsche Medizinpsychologin
 Eugen Buß (* 1943), deutscher Soziologe
 Franz Joseph von Buß (1803–1878), deutscher Staatsrechtswissenschaftler und katholischer Politiker
 Franz Xaver Buhs (auch Buß) (1790–1883), Oberbürgermeister von Trier
 Hans Buß, spätmittelalterlicher Baumeister von spätgotischen Sakralbauten in Württemberg
 Herbert Buß (* 1949), deutscher Maler und Grafiker 
 Hermann Buß (* 1951), deutscher Maler
 Hinrich Buß (1937–2007), deutscher lutherischer Theologe und Geistlicher
 Klaus Buß (* 1942), deutscher Politiker (SPD)
 Martin Buß (* 1976), deutscher Leichtathlet
 Uwe Buß (* 1967), deutscher evangelischer Theologe und Schriftsteller
 Volker Buß (* 1942), deutscher Chemiker
 Werner Buß (* 1945), deutscher Politiker (SPD), MdL

Siehe auch:
 Bus
 Buss (Begriffsklärung)